Поузи — фамилия. Известные носители:
 Поузи, Бастер (род. 1987) — американский бейсболист.
 Поузи, Джеймс (род. 1977) — американский баскетболист и тренер.
 Поузи, Кэрнот — американский генерал, участник Гражданской войны.
 Поузи, Паркер (род. 1968) — американская киноактриса.
 Поузи, Сэм (род. 1944) — американский автогонщик.
  — американский генерал, участник Войны за независимость.

См. также 
 Пози